Хосе Альфредо Флорес Лопес (; ) — боливийский футболист, нападающий клуба «Стронгест».

Клубная карьера 
Флорес — воспитанник клубов «Академия Тауичи» и «Стронгест». 10 июля 2021 года в матче против «Реал Потоси» он дебютировал в боливийской Примере в составе последнего.

Международная карьера 
В 2019 году в составе юношеской сборной Боливии Флорес принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Венесуэлы, Перу и Чили. 

В 2023 году в составе молодёжной сборной Боливии Флорес принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Колумбии. На турнире он сыграл в матче против сборной Уругвая.

Примечания 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Стронгест»